Ольдржих:

 Ольдржих (ум. 1034) — князь Чехии с 1012 по 1034 год из династии Пржемысловичей.
 Ольдржих (ум. 1113) — князь Брненский и князь Зноемский.
 Ольдржих (1134—1177) — князь Оломоуца.
 Ольдржих I из Рожмберка (ум. 1390) — средневековый чешский дворянин из рода Рожмберков.
 Ольдржих II из Рожмберка (1403—1462) — средневековый чешский государственный деятель и влиятельнейший феодал из рода Рожмберков.

См. также 
 Ульрих